Peter Kamm (beeldhouwer), Zwitsers beeldhouwer (1958)
Peter Kamm (architect), Zwitsers architect, kunstverzamelaar en mecenas (1935-2008)